Moral de la Reina kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Moral de la Reina (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Moral de la Reina (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar